Jacques-André Naigeon (1735-1810), homme de lettres français.
 Jean-Claude Naigeon (1753-1832), peintre français.
 Jean Naigeon (1757-1832), peintre français, premier conservateur du musée du Luxembourg. Il signait « Naigeaon l'Aîné ».
 Jean-Guillaume-Elzidor Naigeon (1797-1867), peintre et graveur français,  prix de Rome de peinture en 1824.

Homonymie de patronyme
Patronyme français